Antti Jokinen (1968) – regista finlandese
Asko Jokinen (1932-2016) – cestista finlandese
Jussi Jokinen (1983) – hockeista su ghiaccio finlandese
Markku Jokinen (1959) – attivista e professore finlandese
Olli Jokinen (1978) – hockeista su ghiaccio finlandese